

Toponyme

Espagne 
 Province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque
 Etxaguen est un village faisant partie de la municipalité de Zigoitia.
 Etxaguen est un village faisant partie de la municipalité d'Aramaio.